Pływanie na Letniej Uniwersjadzie 2017 – zawody w pływaniu rozegrane w Tajpej w dniach 20–27 sierpnia podczas letniej uniwersjady. Do walki o medale przystąpiło 739 zawodników w 42 konkurencjach.

Medaliści 
 Mężczyźni

 Kobiety

Klasyfikacja medalowa

Bibliografia 
 

Dyscypliny rozgrywane podczas Letniej Uniwersjady 2017
2017
2017 w pływaniu